L'antic Carlos Tartiere (1932-2003), estadi del Real Oviedo entre els anys 1932 i 2000;
 El nou Carlos Tartiere (2000-), estadi del Real Oviedo des de l'any 2000.

Vegeu també 
 Carlos Tartiere, la persona de qui els estadis prenen el nom.